Камбун () — блок стандарта Юникод. Содержит символы каэритэн японского языка камбун, указывающие на изменение порядка идеограмм в соответствии с синтаксисом.

Список символов

Компактная таблица

История 
Следующие связанные с Юникодом документы протоколируют замысел и процесс определения определённых символов в блоке:

Примечания